Das New Zealand Cross bezeichnet  zwei von der Regierung von Neuseeland verliehene Auszeichnungen:
 das erste New Zealand Cross wurde 1869 als Tapferkeitsauszeichnung für Teilnehmer an den Neuseelandkriegen geschaffen, siehe New Zealand Cross (1869)
 das heutige New Zealand Cross wurde als zivile Tapferkeitsmedaille 1999 geschaffen, siehe New Zealand Cross (1999)